Ipsilanti este un nume de familie greco-fanariotic.
Poate fi numele de familie al mai multor persoane:

 Alexandru Vodă Ipsilanti, domn al Țării Românești (1774-1782, 1796-1797) și al Moldovei (1786-1788)
 Constantin Ipsilanti, domn al Moldovei (1799-1801) și al Țării Românești (1802-1806, 1806-1807, 1807)
 Alexandru Ipsilanti Eteristul (1792-1828), fiul domnitorului Constantin Ipsilanti al Munteniei, conducător al Eteriei grecești

Vezi și 
 Familia Ipsilanti
 Alexandru Ipsilanti (dezambiguizare)

Nume de familie grecești
Greci din România
Nobili români